Troféu Naranja é um torneio internacional de futebol realizado na Espanha, sempre no verão europeu, em caráter amistoso.

Os clubes participantes são sempre convidados, geralmente três ou quatro, de vários locais do mundo.

Os Campeões

Títulos por clubes

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Torneios amistosos de futebol da Espanha‎

Competições oficiosas internacionais de futebol